Het ATP-toernooi van Eastbourne 2021 vond plaats van 21 tot en met 26 juni in de Engelse kust­plaats Eastbourne. De wedstrijden werden gespeeld op het gras van de Devonshire Park Lawn Tennis Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Eastbourne
ATP-toernooi van Eastbourne